Кукуево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кукуево — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Кукуево — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Кукуево — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Кукуево — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Кукуево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Кукуево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Кукуево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Кукуево — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

См. также 
 Кукуевка